Военная администрация может означать:
 Совокупность военно-административных органов в государстве
 Органы военного управления территорией, временно занятой (оккупированной) в ходе боевых действий
 Отрасль военно-юридических знаний, учебная дисциплина

Ссылки